Royal Technical College ist der frühere Name folgender Universitäten:

 University of Nairobi in Kenia
 University of Strathclyde in Schottland